Y8 steht für:

 Passaredo Transportes Aéreos, brasilianische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Süßspeisen, Dessert im Bundeslebensmittelschlüssel
 Suparna Airlines, chinesische Fluggesellschaft (IATA-Code)

Y8